Can Codina (Alella), casa al Maresme
 Can Codina (Cerdanyola del Vallès), masia al Vallès Occidental
 Can Codina (Girona), casa al Gironès
 Can Codina (Hostalric), casa a la Selva
 Can Codina (Sant Joan Despí), masia al Baix Llobregat